Monety bezkrólewia (1572–1573)
 Monety bezkrólewia (1632)